Сен-Сардо́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 19 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 314,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сардос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сардос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна